Martina női keresztnév, a Márton név női változata
 Martina, családnév

Települések
 Horvátország
 Martina falu Mošćenička Draga községben, Isztria megyében

 Olaszország
 Martina Franca város Dél-Olaszországban, Apulia régióban, Taranto megyében

 Svájc
 Martina falu Tschlin községben, Graubünden kantonban

Csillagászat
981 Martina, Henri Martinról elnevezett aszteroida